Чемпионат Новой Зеландии по шахматам — соревнование, проводимое . Первый турнир был организован в 1879 г. Начиная со второго турнира, чемпионаты Новой Зеландии проводятся ежегодно (за редкими исключениями).

До 1935 г. звание чемпиона Новой Зеландии могли получить иностранные граждане, чем воспользовались некоторые австралийские шахматисты. С турнира 1934 / 35 гг. чемпионом может стать только гражданин Новой Зеландии.

Наибольшее число чемпионских титулов (20) завоевал О. Сарапу. На 2-м месте с 14 титулами идёт Э. Кер.

Первые женские чемпионаты Новой Зеландии были проведены в 1938 и 1940 гг. После долгого перерыва в 1967 г. состоялся 3-й чемпионат страны. Затем в истории соревнований снова наступил перерыв, и только в 1978 г. соревнование стало регулярным. Первой чемпионкой страны была М. Эбботт. Ныне приз за победу в женском чемпионате носит ее имя.

Хронологическая таблица

Мужские чемпионаты

Женские чемпионаты

См. также 

 Чемпионат Австралии по шахматам

Примечания 

Новая Зеландия
Шахматы
Шахматы в Новой Зеландии